Guðnason ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Guðnason ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Guðni. Die weibliche Entsprechung ist Guðnadóttir (Tochter des Guðni).

Namensträger 
 Atli Guðnason (* 1984), isländischer Fußballspieler
 Guðni Valur Guðnason, (* 1995), isländischer Leichtathlet
 Hilmir Snær Guðnason (* 1969), isländischer Schauspieler
 Svavar Guðnason (1909–1988), isländischer Maler
 Sverrir Guðnason (* 1978), isländisch-schwedischer Schauspieler

Patronym
Isländischer Personenname